Бернард Томић (, Штутгарт, Немачка, 21. октобар 1992) је аустралијски тенисер хрватског порекла. Најбољи пласман на АТП листи у синглу остварио је у јануару 2016. када је био на 17. месту. Освајач је четири титуле у појединачној конкуренцији – једне у Сиднеју и Ченгдуу и две у Боготи.

Најзапаженији резултат на Гренд слем турнирима имао је на Вимблдону 2011. када је стигао до четвртфинала. Тако је постао најмлађи четвртфиналиста још од Бориса Бекера 1985. године.

АТП финала

Појединачно: 6 (4:2)

Парови: 1 (0:1)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 6 (3:3)

Остала финала

Егзибициони турнири: 1 (1:0)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Референце

Спољашње везе 

  
 Бернард Томић на сајту АТП  
 Бернард Томић  на сајту ИТФ 
 Бернард Томић на сајту Дејвис купа 

Рођени 1992.
Аустралијски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Аустралијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.